Бар () — посёлок(község) в медье Баранья в Венгрии.

История 
Согласно археологическим данным, люди жили в этих местах ещё в каменном веке; также найдены остатки дорог времён древнего Рима.

В письменных источниках (как «Boor» или «Bor») впервые упоминается в 1296 году.

Деревня была важным стратегическим пунктом, и даже во время турецкой оккупации население не покинуло её, предпочтя платить двойную подушную подать. Из-за непрекращающихся турецко-венгерских войн деревня постоянно подвергалась грабительским набегам, пока в 1599 году не была уничтожена гайдуками.

Люди вновь начали заселять эти места в 1780-х годах. В XIX веке деревня сильно развивалась. После Первой мировой войны была оккупирована сербскими войсками, которые покинули Венгрию лишь в 1921 году.

На 1 января 2015 года в посёлке проживало 522 человека.

Население

Города-побратимы

Примечания